pqa – codice ISO 639-3 della lingua pa'a